Kerekes Sándor (1922–) erdélyi magyar sebész orvos, orvosi szakíró
 Kerekes Sándor (1948–) közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar ENSZ Társaság alelnöke, a Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke 	
 Kerekes Sándor (1952–) cselgáncsozó, edző